Der eingebildete Kranke steht für:

 Der eingebildete Kranke, Theaterstück von Molière (1673)
 Der eingebildete Kranke (1935), deutscher Kurzfilm von Douglas Sirk 
 Der eingebildete Kranke (1938), deutscher Kurzfilm von Jürgen von Alten 
 Der eingebildete Kranke (1952), deutscher Spielfilm von Hans H. König
 Der eingebildete Kranke (1960), deutscher Fernsehfilm von Michael Kehlmann 
 Der eingebildete Kranke (1979), italienischer Spielfilm von Tonino Cervi